ECN steht für:
 Electronic Communication Network
 Energy Research Centre of the Netherlands, das größte niederländische Zentrum für Energiestudien
 Engineering Change Notice, Änderungsvermerk an technischer Konstruktion
 Ernst-Cassirer-Nachlass-Ausgabe, siehe Ernst Cassirer
 Eurocity Nightline, ein europäischer Nachtreisezug im Fernverkehr
 European Competition Network
 Explicit Congestion Notification, Erweiterung des Netzwerkprotokolls TCP/IP zur Überlastkontrolle in Netzwerken 
 Export Control Number, siehe Export Control Classification Number
 EC Bad Nauheim, Eishockey-Club
 UK Environmental Change Network, britische Umweltforschungseinrichtung
 Encoding Control Notation, eine Sprache zur Definition von Kodierungsregeln für ASN.1-Datenstrukturen
 Flughafen Ercan (IATA-Code), Regionalflughafen der Türkischen Republik Nordzypern

EC-N steht für:
 Provinz Napo in Ecuador nach ISO 3166-2

ECN